Bohultasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bohultasjön (Lommaryds socken, Småland), sjö i Aneby kommun,  (66,5 ha)
Bohultasjön (Tofteryds socken, Småland), sjö i Vaggeryds kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn